Alfons Alzamora – cestista spagnolo
 Augusto Vargas Alzamora – cardinale e arcivescovo cattolico peruviano
 Emilio Alzamora – pilota motociclistico spagnolo
 Sebastià Alzamora i Martín – scrittore spagnolo, critico letterario e gestore culturale di Maiorca